Brower peut nommer :

Patronyme 
David Brower (1912-2000), écologiste américain ;
Étienne Brower (né en 1985), joueur français de basket-ball ;
Otto Brower (1895-1946), réalisateur et acteur américain ;
Robert Brower (1850-1934), acteur américain ;
Russell Brower (né en 1960), compositeur américain.

Autres 
Brower, localité de l'Ontario (Canada).